У квалификацијама за Светско првенство у фудбалу 2022. учествовале су 55 европских репрезентација које су се бориле за пласман на Светско првенство у фудбалу 2022. које ће се одржати у Катару. Квалификације су почеле 24. марта 2021. а завршиле се 5. јуна 2022. Укупно 13 места је слободно на првенству за репрезентације из Европе.

Систем такмичења 

Као и у квалификацијама за Европско првенство 2020., тако су и ове квалификације повезане са Лигом нација, али знатно мање. У првом кругу репрезентације су подељене у пет група од по пет тимова и пет група од по шест тимова. Победници група се директно квалификују на светско првенство, а другопласиране репрезентације ће се у другом кругу борити за преостала три места. Њима ће се придружити још две репрезентације у зависности од финалне ранг листе лиге нација 2020/21.

Уколико две репрезентације имају једнак број бодова, поредак се одређује:
 Гол-разликом из свих утакмица у групи
 Већим бројем постигнутих голова у групи
 Већим бројем бодова из међусобних утакмица
 Гол-разликом из међусобних утакмица
 Већим бројем постигнутих голова у међусобним утакмицама
 Извлачењем или разигравањем (уколико га одобри ФИФА)

Распоред утакмица
У овој табели је детаљан приказ распореда утакмица.

Жреб 
Жреб за групну фазу квалификација је одржан 7. децембра 2020. године у Цириху, Швајцарска. Због пандемије Коронавируса, одржана је виртуелна церемонија без присуства чланова савеза. 55 тимова је било подељено у 10 група (пет група по пет екипа и пет група од по шест тимова).

Тимови су били подељени у 6 шешира на основу ФИФА ранг листе новембра 2020. године, након УЕФА лиге нација сезоне 2020/21. Мечеви ће се одржати од 24. марта до 16. новембра 2021. године.

Тимови који су се квалификовали за финале Лиге нација су били смештени у групама од по 5 тимова.

Резиме

Квалификоване репрезентације 

 Напомене:
 <div id="1">1 Подебљана година означава првака у тој години
 <div id="2">2 Коса година означава домаћина у тој години
 <div id="3">3 као Западна Немачка
 <div id="4">4 као Југославија,
 <div id="5">5 као СР Југославија/Србија и Црна Гора

Први круг 
 Сва времена су по средњоевропском времену.

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Група Е

Група Ф

Група Г

Група Х

Група И

Група Ј

Бараж
У баражу су учествовале све другопласиране репрезентације из свих 10 група. Свим другопласиранима су се придружиле још 2 најбоље пласиране победнице својих група Лиге нације 2020/21. које се још нису директно квалификовале за првенство или нису избориле бараж. Ових 12 репрезентација су биле подељене у три пута, где се играју две рунде у једном сусрету (полуфинале и финале) одакле су три репрезентације избориле пласман на првенство. Првих 6 најбоље пласираних репрезентација су били домаћини полуфиналних утакмица, док су домаћини финалних утакмица били одређени жребом. Полуфиналне утакмице су се одржале 24. марта 2022. године, док су се финалне утакмице одржале 29. марта 2022. године.

Табела другопласираних репрезентација 
Првих 6 најбоље пласираних репрезентација су биле смештене у шеширу 1 за жреб.

Победници група Лиге нација

Жреб 
Жреб за квалификациони бараж је одржан 26. новембра 2021. у Цириху, Швајцарска. Домаћини финала баража су такође били одређени жребом.

Пут А 
Због руске инвазије на Украјину, украјински фудбалски савез је затражио од ФИФЕ да одложи утакмицу против Шкотске. 8. марта 2022. ФИФА је потврдила да ће утакмица између Шкотске и Украјине бити одложена за 1. јун 2022. године. Како би утакмица између Велса и Аустрије била одиграна у регуларном термину, финална утакмица у баражу је такође одложена за 5. јун 2022. године.

Полуфинала

Финале

Пут Б 
27. фебруара 2022. након што су фудбалски савези из Пољске, Чешке и Шведске запретили бојкотом играња против руске репрезентације због руске инвазије на Украјину,  ФИФА је првобитно забранила фудбалском савезу Русије да играју утакмице на свом терену; репрезентације су требале играти на неутралном терену без присуства играча. Такође, савезу је било забрањено користити национална обележја као што су име, застава или химна Русије и морали су наступити под именом "Руски фудбалски савез".  Међутим, 28. фебруара 2022. године у договору са Међународним Олимпијским Комитетом, ФИФА И УЕФА су суспендовале Русију од учешћа на свим фудбалским међународним такмичењима. 8. марта 2022. ФИФА је дала званично обавештење да је утакмица између Русије и Пољске отказана и да је Пољској додељен аутоматски пролазак у финалну утакмицу.

Полуфинала

Финале

Пут Ц

Полуфинала

Финале

Стрелци 
2 гола

  Гарет Бејл
  Бруно Фернандеш

1 гол

  Пјотр Зјелињски
  Роберт Левандовски
  Диого Жота
  Матеуш Нуњеш

  Отавио Едмилсон
  Александар Трајковски
  Бурак Јилмаз
  Андриј Јармоленко

  Артем Довбик
  Роман Јаремчук
  Робин Квајсон
  Калум Макгрегор

Аутогол

  Бен Дејвис (против Аустрије)
  Андриј Јармоленко (против Велса)

Види још 
 Квалификације за Светско првенство у фудбалу 2022.
 Светско првенство у фудбалу 2022.

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 Европске квалификације  
 Распоред и резултати

Чланци на ијекавици
 
УЕФА
2022
Сезона 2020/21. у УЕФА такмичењима
Сезона 2021/22. у УЕФА такмичењима